Абботт-парк ():

  — парк в штате Новый Южный Уэльс, в юго-восточной части Австралии.
  — парк в Чикаго, округ Лейк, штат Иллинойс, США.
  — парк в округе Даллас, штат Техас, США.

См. также